Панония () — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 798 жителей (по переписи населения 1991 года — 970 жителей).

Демография 
В селе Панония, по переписи 2002 года проживали 649 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,7 лет (39,2 года у мужчин и 42,3 года у женщин). В селе есть 273 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,92.

Везе 
 Дворец Каштел в Панонии

Примечания 

Населённые пункты Воеводины